Selenographia Langrenia – publikacja  astronomiczna  Michaela Florenta van Langrena z 1645 roku
 Selenographia – publikacja  astronomiczna  Jana Heweliusza z 1647 roku
 Selenographia – publikacja  astronomiczna Johna Russela z 1797 roku

Zobacz też 
 selenografia